Католическая церковь византийско-славянского обряда в Польше или неоуниатская церковь () — церковь, действующая в Польше и находящаяся в общении со Святым Престолом. Церковь использует в своей литургии византийский обряд с употреблением церковнославянского языка. Церковь возникла в Польше в 1924 году как попытка привлечь польских православных верующих в общение со Святым Престолом. В настоящее время эта церковь называется в Польше неоунией. Действует параллельно с двумя епархиями УГКЦ в Польше. Численность верующих по состоянию на 2016 год составляет 131 человек.

История 
В 20-х годах XX столетия несколько православных приходов в Польше перешли в католичество. В это же время латинский седлецкий епископ Хенрик Пшезьдзецкий, используя благоприятную обстановку для обращения православных в католичество, неоднократно выступал с инициативой создать новую унию православных со Святым Престолом. При поддержке папского нунция Акилле Рати (будущего Пия XI) в 1927 году в Польше было создано 14 приходов, которыми руководили иезуиты, служившие в византийском обряде.

В 1931 году Святой Престол назначил украинского епископа Николая Чарнецкого ординарием для верующих византийского обряда, использующих церковнославянский язык и проживающих в Польше. В этом же году латинский луцкий епископ Адольф Шелёнжек основал в Луцке специальную семинарию для будущих священников новой унии. До начал Мировой войны эта семинария подготовила около более двадцати священников. В 1937 году неоуниатская церковь насчитывала 71 священнослужителей. В это время в церкви действовала Виленская архиепархия, пинская епархия, седлецкая епархия, луцкая епархия и люблинская епархия.

Во время Второй мировой войны большинство неоуниатских приходов прекратили свою деятельность и большинство верующих вернулось в православие. В 1947 году в неоуниатской церкви действовало 4 прихода, три из которых прекратили своё существование из-за насильственного переселения украинского населения в западные части Польши. До 80-х годов действовал единственный неоуниатский приход святого Никиты Мученика в населённом пункте Костомлоты Нижнесилезского воеводства.

В 80-е годы по просьбе примаса Польши Юзефа Глемпа из США прибыли два монаха Никодим и Афанасий, находившиеся в подчинении белорусского грекокатолического епископа Владимира Тарасевича. Эти монахи в прошлом были членами латинского монашеской конгрегации паулинов из Ясной Горы в Ченстохове. Будучи в США, они перешли в византийский обряд. Никодим и Афанасий поселились в окрестностях Пшемысля в селе Уйковице, где основали монастырь святых Кирилла и Мефодия и стали работать среди населения. После конфликта с перемышльским архиепископом Игнатием Токарчуком и местным населением монастырь со всеми насельниками перешёл в Польскую православную церковь.

В 1985 году при церкви святого Никиты Мученика в Костомлоты стал действовать женский монастырь малых сестёр Иисуса. В 1998 года в этом же населённом пункте был основан мужской монашеский дом отцов-мариан.

В 2007 году в Польше действовало 11 приходов неоуниатской церкви в Польше, которые находятся в юрисдикции латинского седлецкого епископа.

Примечания

Литература 
 Роман Скакун. «Нова унія» у Другій Речі Посполитій (1924—1939) // Ковчег. Науковий збірник із церковної історії / за ред. о. Бориса Ґудзяка, Ігоря Скочиляса, Олега Турія. — т. 5. — Львів: Видавництво «Місіонер» 2007. — С. 204—247.
 Стоколос Н. Г. Неоунія як експеримент східної політики Ватикану в Польщі (1923—1939 рр.). // «Український історичний журнал». 1999 — ч. 4 (427). — С. 74-89.
 Florentyna Rzemieniuk, «Kościół Katolicki obrządku bizantyjsko-słowiańskiego (neounia)», Lublin 1999.
 Jan Szczepaniak, «Polskie władze państwowe wobec akcji neounijnej w latach 1918—1939», [w:] «Charisteria Titi Górski oblata. Studia i rozprawy ofiarowane profesorowi Tytusowi Górskiemu», Kraków, s. 241—254.
 Zofia Waszkiewicz, «Neounia — nieudany eksperyment?», [w:] «400-lecie zwarcia Unii Brzeskiej (1596—1996). Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w dn. 28-29. 11. 1996», pod red. S. Alexandrowicza i T. Kempy, Toruń 1998, s. 115—146.
 Bożena Łomacz, «Neounia», [w:] «Więź» nr 1 (291) ze stycznia 1983 r., s. 82-90.
 Mirosława Papierzyńska-Turek, «Akcja neounijna i kontrowersje wokół rozumienia polskiej racji stanu», [w:] Ta że, «Między tradycją a rzeczywistością. Państwo wobec prawosławia 1918—1939», Warszawa 1989, s. 404—441.
 H. Wyczawski, «Ruch neounijny w Polsce w latach 1923—1939», [w:] «Studia Theologica Warsoviensis» 1970/8, s. 409—420.

Ссылки 
 The Catholic Church in Poland:--1990", Polish Statistical Yearbook 1995
 Официальный сайт церкви
 Небольшая неоунийная инициатива в Минске (Беларусь)

Восточнокатолические церкви в Польше
Грекокатолические церкви (сообщества)